Vladimir Ivanovič Vikulov (), ruski hokejist, * 20. julij 1946, Moskva, † 9. avgust 2013.

Vikulov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, z izjemo nekaj tekem v svoji zadnji sezoni, ko je igral tudi za SKA St. Petersburg. Skupno je na 526-ih prvenstvenih tekmah dosegel 283 golov in osvojil dvanajst državnih naslovov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil šest zlatih in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 195-ih tekmah, na katerih je dosegel 109 golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 6
| 6
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 43
| 29
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 2
| 10
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 40
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 43
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 9
| 5
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 39
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 34
| 8
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 12
| 4
| 16
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 32
| 21
| 19
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 14
| 19
| 33
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 17
| 23
| 40
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 35
| 19
| 17
| 36
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 22
| 18
| 40
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 34
| 12
| 22
| 34
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 33
| 12
| 10
| 22
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 515
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki